Фомичёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Фомичёва, Алла Михайловна (род. 1979) — российская актриса театра и кино.
 Фомичёва, Дарья Владимировна (род. 1968) — российский художник-график, коллекционер, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Фомичёва, Клавдия Яковлевна (1917—1958) — советская лётчица, Герой Советского Союза.
 
 Фомичёва, Мария Александровна (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.
 Фомичёва, Нина Наумовна (1945—2015) — советский и российский музыковед и концертмейстер.
 Фомичёва, Оксана Борисовна (род. 1968) — советская и российская актриса.
 Фомичёва, Ольга Георгиевна (1938—2014) — советская и российская актриса.
 Фомичёва, Светлана Андреевна (Светлана Андреевна Тома; род. 1947) — молдавская и российская актриса.

 Татьяна (Фомичёва) (1897—?) — святая Русской православной церкви. См. также